Campionato europeo di pallanuoto 1999 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1999 – torneo maschile